Franc Košir – cantante sloveno
 Jure Košir – ex sciatore alpino sloveno
 Žan Košir – snowboarder sloveno